Yinzhou ist mehrdeutig. Es bezeichnet

den Stadtbezirk Yinzhou (鄞州区) der bezirksfreien Stadt Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yinzhou (Ningbo);
den Stadtbezirk Yinzhou (银州区) der bezirksfreien Stadt Tieling in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Yinzhou (Tieling);
die Großgemeinde Yinzhou (银州镇) im Kreis Mizhi in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Yinzhou (Mizhi).